Fajr 3, lance-fusées multiple iranien
 Fajr-3 (missile), missile iranien